La Colombe (Loir i Cher), municipi al departament del Loir i Cher (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 La Colombe (Manche), municipi al departament de la Manche (regió de Normandia, França)
 La Colombe (òpera), òpera de Charles Gounod, amb llibret de Jules Barbier i Michel Carré, basat en el poema Le Faucon de Jean de la Fontaine